Le championnat de Suisse de football Challenge League 2003-2004 a vu la victoire du FC Schaffhouse.

Classement final 

 le FC Sion fut admis en Challenge League le . Il rattrapa les matches en retard par la suite.

 durant cette saison, le vainqueur de chaque confrontation aller-retour recevait 2 points de bonus. Ce système sera aboli pour la saison 2004-2005.

Matches de barrage 
  : Neuchâtel Xamax - FC Vaduz  2-0
  : FC Vaduz - Neuchâtel Xamax  2-1

Bilan 
 Le FC Schaffhouse est promu en Super League, le FC Wil le remplace
 Le SR Delémont est relégué en  Ligue
 Le FC La Chaux-de-Fonds n'est pas relégué à la suite de l'arrivée du FC Sion et à la suite de la nécessité d'augmenter le championnat à 18 clubs
 Le SC YF Juventus et le FC Baulmes rejoignent la Challenge League

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 2003-2004 D2
Championnat Suisse Football 2003-2004 D2
Suisse D2